Sin City (engl. für Stadt der Sünde) steht für:

 Sin City (Comic) (1991–1992), eine Comicreihe von Frank Miller
 Sin City (Film) (2005), eine Verfilmung des Comics
 Sin City 2: A Dame to Kill For (2014), zweiter Teil der Verfilmung
 den Spitznamen von Las Vegas, Stadt in Nevada, Vereinigte Staaten
 den Spitznamen von Paceville, einem Ortsteil von San Ġiljan, Malta
 einen früheren Namen von Calumet City, Stadt in Illinois, Vereinigte Staaten
 Sin City (Filmstudio), ein amerikanisches Pornofilmstudio